Jan Johansson (Småland, 1942), pilot de motocròs suec.
 Jan Johansson (1931–1968), pianista de jazz suec.